Tyrrell 002 – спортивный автомобиль, разработанный конструктором Дереком Гарднером для участия в сезоне  года Формулы-1.

История

Результаты в гонках

Примечания 

Шасси Tyrrell Формулы-1